Country Club Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Country Club Hills (Illinois)
Country Club Hills (Missouri)